Чорна магія (фільм, 1949) — американська детективна мелодрама режисера Грегорі Ратоффа;
 Чорна магія (фільм, 1992) — американський телевізійний фільм жахів.